Adamit steht für:

 Adamit (Kibbuz), Ort in Israel
 Adamiten, abwertende Bezeichnung für mehrere christliche Gruppierungen
 Adamin, Mineral